Русино — название населённых пунктов:

Россия 
 Русино — село в Ковровском районе Владимирской области.
 Русино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Русино — деревня в Чагодощенском районе Вологодской области.
 Русино — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Русино — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Русино — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Русино — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Русино — деревня в Клинском районе Московской области.
 Русино — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Русино — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Русино — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Русино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

Белоруссия 
 Русино — агрогородок в Барановичском районе Брестской области